Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1954 года проходил в Золингене, ФРГ.

Призёры 

1954
1954 год в велоспорте
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии
Спорт в Золингене